Масса́ндровский пляж — пляжный комплекс в Ялте на Черноморском побережье. Назван по местности Массандра. Вытянут на 500 метров вдоль берега и включает в себя несколько пляжей и ресторанов. В 2010 году стал первым пляжем в Крыму, который получил престижную экологическую премию Голубой флаг.

Структура пляжа 

Пляж поделён бетонными бунами на шесть секторов, что позволяет администрации называть их шестью самостоятельными пляжами. Три из них — безымянные, ещё три имеют свои названия и концепцию.

На пляжах оборудовано несколько кафе и ресторанов, в том числе круглогодичные, бассейн с проточной горной водой, душ, туалет, детская и спортивная площадки.

Полезная территория пляжа расширена за счёт использования так называемых «террас» — специальных строений, расположенных над водой. Часть отдана под зоны для загара, на других организовано обслуживание посетителей кафе.

Пляж — галечный, однако до воды можно дойти по специально оборудованным деревянным дорожкам.

«Голубой флаг» 
Фонд экологического образования в 2010 году присудил премию «Голубой флаг» Массандровскому пляжу, как пляжу, вода на котором отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Аналогичную премию в Крыму получал лишь пляж отеля «Аквамарин» в Севастополе.

Посещение пляжа 
Вход на территорию пляжа бесплатный. За дополнительную плату организована аренда шезлонгов, зонтиков и другого инвентаря.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Массандровского пляжа

Ялта
Пляжи Крыма
Голубой флаг